, localité en Suisse près de Bergün.

Patronymie 

 Cristian Preda (* 1966), un professeur de science politique roumain.
 Marin Preda (1922–1980), un écrivain et éditeur roumain.
 Ştefan Preda (* 1970), un footballeur roumain.